Der Aspria Tennis Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juni 2015 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Mailand